«The Trouble with Love Is» — четвёртый сингл американской певицы Келли Кларксон с её дебютного альбома Thankful. Песня вошла в саундтрек фильма Реальная любовь.

Список композиций 
 CD сингл — «Low»/«The Trouble with Love Is»

 Промо CD сингл

 CD сингл

 CD сингл

 Промо 12" сингл

 Промо CD сингл

Ремиксы 
 Bermudez & Bertoldo Delinquent Cupid Club Mix
 Bermudez & Bertoldo Delinquent Cupid Radio Mix
 Bimbo Jones Vocal Mix
 Bimbo Jones Vocal Mix Edit
 Bimbo Jones Vocal Dub
 MaUVe Classic Vocal Mix
 MaUVe Classic Vocal Mix Edit
 Thunderpuss Club Remix
 Thunderpuss Radio Remix

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Келли Кларксон